Мемуа́ры ге́йши:
 «Мемуары гейши» — роман Артура Голдена, опубликованный в 1997 году. 
 «Мемуары гейши» — фильм, поставленный по одноимённому бестселлеру Артура Голдена.